Lendrum est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1948), joueur néo-zélandais de rugby
 (né en 1928), homme politique américian en Ohio

Prénom
 (1859-1941), homme politique canadien au Manitoba

Toponyme

, quartier résidentiel d'Edmonton, Alberta

Homonymie de patronyme